

Geografia
 Szúcs – comune dell'Ungheria, situato nella provincia di Heves

Persone
 György Szűcs – allenatore di calcio e calciatore ungherese
 Lajos Szűcs (1943) – calciatore ungherese
 Lajos Szűcs (1946-1999) – sollevatore di pesi ungherese
 Lajos Szűcs (1973) – calciatore ungherese
 Lajos Szűcs (1964) – politico ungherese
 Sándor Szűcs (1921-1951) – calciatore ungherese
 Sándor Szűcs (1961) – ex calciatore ungherese